Таи́сса Фарми́га ( ; род. 17 августа 1994, Уайтхаус-Стэйшн, Нью-Джерси, США) — американская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания. Актёрскую карьеру начала в 2011 году, сыграв роль Коринны Уокер в фильме «». Наиболее известна по участию в телесериале-антологии «Американская история ужасов» (2011, 2013, 2016, 2018).

Ранние годы и образование 
Таисса Фармига — младшая из семи детей украинских эмигрантов. Её отец Михаил Фармига — компьютерный системный аналитик, а мать Любовь Фармига — школьный учитель. Старшая сестра Таиссы — номинантка на премию «Оскар», актриса Вера Фармига.

У неё также есть старшие братья Виктор, Стефан и Александр, и старшие сёстры Надежда и Лариса. Таисса родилась 17 августа 1994 года, выросла в городе Уайтхаус-Стэйшн, штат Нью-Джерси. До четвёртого класса она училась в государственной школе, после чего продолжила обучение дома. Таисса понимает украинский язык лучше, чем говорит на нём.

Карьера 
Таисса Фармига изначально планировала стать бухгалтером, однако старшая сестра Вера Фармига уговорила её сняться в своём режиссёрском дебюте «» (2011). После того как фильм был продемонстрирован на кинофестивале независимого кино «Сандэнс», Фармига решила продолжить актёрскую карьеру. Актриса подписала контракт с агентством «».

В 2011 году Фармига также снялась в первом сезоне американского телесериала-антологии канала FX «Американская история ужасов» в роли Вайолет Хармон — единственной дочери Вивьен (Конни Бриттон) и Бена Хармон (Дилан Макдермотт). В 2012 году она присоединилась к актёрскому составу в фильме Софии Копполы «Элитное общество», а также снялась в фильме «» (оба вышли на экраны в 2013 году).

В 2013 году на экраны вышел третий сезон телесериала «Американская история ужасов», в котором она сыграла роль молодой ведьмы Зои Бенсон и получила похвалу от критиков за свою роль. После она снялась в фильмах «Экстрасенс 2: Лабиринты разума» (2013) и «» (2014).

В 2015 году актриса сыграла главную роль в комедийном фильме ужасов «Последние девушки». Также Таисса сыграла роль Мелани Кларк в фильме «» (2015). В 2016 году вышел фильм «В долине насилия», в котором Таисса снялась вместе с Итаном Хоуком, в этом же году она приняла участие в съёмках фильма «Вне правил». Также в 2016 году актриса вновь появилась в телесериале «Американская история ужасов», приняв участие в съёмках 6 сезона, получив второстепенную роль Софи Грин.

Личная жизнь 
8 августа 2020 года вышла замуж за сценариста и режиссёра Хэдли Кляйна.

Фильмография

Роли в театре

Награды и номинации 
Список приведён в соответствии с данными сайта IMDb.com.

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США